L'Agulla Ventosa és un canal de drenatge o agulla de la Catalunya del Nord que discorre íntegrament dins del terme de Sant Hipòlit de la Salanca, a la plana del Rosselló.

Desemboca a l'Estany de Salses, a la zona nord-est del terme, al nord de la Font del Port i el Casot del Traïdor, després d'un breu recorregut de 2,8 km. Es tracta d'un dels canals de drenatge de la plana del Rosselló, que aporta l'aigua a l'estany esmentat des de la zona de maresmes de la Salanca.

Bibliografia

Referències 

Ventosa, Agulla
Ventosa, Agulla